Никольское Второе — название населённых пунктов в России:

 Никольское Второе — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Никольское Второе — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Никольское Второе — деревня в Свердловском районе Орловской области.

См. также 
 Никольское 2-е